Hrast je lahko:
 hrast - listnato drevo
 Hrast, priimek več znanih ljudi
 operacija Hrast - nemška vojaška operacija leta 1943 (izvirno nemško Operation Eiche)
 operacija Hrast - slovenska prikrita operacija leta 1991
 vzajemni sklad Infond Hrast
 spominski znak Hrast

Ime za naselje:
 Hrast pri Jugorju v občini Metlika
 Hrast pri Vinici v občini Črnomelj